A hot dog egy virsliből és úgynevezett hot dog kifliből álló, melegen felszolgált étel.

Hot Dog további jelentései:

 Hot Dog, Lou Donaldson jazz-szaxofonos nagylemeze, 1969.
 Hot Dog, a Led Zeppelin együttes dala, 1979.
 Hot Dog, a Limp Bizkit együttes dala, 2000.
 HotDog, egy HTML szerkesztő.